Dausa (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Dausa (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Dausa